Fournet bezeichnet:

 Le Fournet, eine Gemeinde im französischen Département Calvados
 Fournet, Ortsteil der Gemeinde Fournet-Blancheroche im französischen Département Doubs
 Fournet, Ortschaft in der Gemeinde Méry im französischen Département Savoie
 Les Fournets, Ortsteil der Gemeinde Fournets-Luisans im französischen Département Doubs

Fournet ist der Familienname folgender Personen:

 André-Hubert Fournet (1752–1834), französischer Geistlicher, Ordensgründer und Heiliger
 Jean Fournet (1913–2008), französischer Dirigent
 John B. Fournet (1895–1984), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Jean Baptiste Xavier Fournet (1801–1869), französischer Geologe